Campers Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Campers Lake (Alaska)
 Campers Lake (Minnesota)
 Campers Lake (Oregon)